Claudio Acunzo (1973) – cestista italiano
Nicola Acunzo (1976) – attore e politico italiano